Unitats de volum: Un Dm³ és un decàmetre cúbic, (1 000 000 litres).
 Unitats de volum: Un dm³ és un decímetre cúbic, (un litre).